Ejido ou El Ejido indique :

Ejido, un morceau de terres non cultivées et l'utilisation publique ; 
 El Ejido, la loi du profit, un film documentaire réalisé par Jawad Rhalib sorti en 2007.
Toponymie

El Ejido, une commune de la province d'Almería, Andalousie

, localité du district de Los Santos dans la province de Los Santos.

Ejido de Treinta y Tres, une ville située dans le département de Treinta y Tres.

Ejido (Venezuela) : ville de l'État de Mérida au Venezuela